Ženská čtyřhra Viking Classic Birmingham 2021 probíhala ve druhé polovině června 2021. Do deblové soutěže birminghamského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo šestnáct dvojic. V sezóně 2020 byl turnaj zrušen pro koronavirovou pandemii. Obhájcem titulu z roku 2019 byl tchajwansko-český pár Sie Su-wej a Barbora Strýcová, jehož členky nestartovaly společně. Strýcová ukončila v květnu 2021 profesionální kariéru. Spoluhráčkou Sieové se stala Belgičanka Elise Mertensová. V semifinále podlehly Džabúrové a Perezové.

Vítězem se stal nenasazený pár Češek Marie Bouzková a Lucie Hradecká, který ve finále zdolal tunisko-australskou dvojici  Ons Džabúrová a Ellen Perezová. Po dvousetovém průběhu 6–4 a 2–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–8]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. I na druhém společně odehraném turnaji postoupily české hráčky do finále, když při prvním partnerství na zelené antuce Volvo Car Open 2021 skončily jako poražené finalistky. Bouzková na okruhu WTA Tour vybojovala vůbec první kariérní titul a pro Hradeckou to bylo dvacáté páté turnajové vítězství ze čtyřhry.

Nasazení párů 

  Sie Su-wej /  Elise Mertensová (semifinále)
  Čan Chao-čching /  Latisha Chan (čtvrtfinále)
  Gabriela Dabrowská /  Čang Šuaj (1. kolo)
  Caroline Dolehideová /  Caty McNallyová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Birmingham Classic
Tenis ve Spojeném království v roce 2021
WTA Tour 2021